Tupinambarana, Indijansko pleme porodice Tupian iz brazilskih država Pará i Amazonas.
 Tupinambarana (otok), riječni otok u Brazilu u bazenu Amazone.